Mazapán puede referirse a:

Mazapán, dulce de Navidad
Mazapán de Toledo, una variedad de mazapán con Indicación Geográfica Protegida propia de Toledo (España).
Mazapán de Lübeck, dulce a base de almendras típico de la ciudad de Lübeck.
Mazapán de Soto, variedad de mazapán con aroma de limón propio de la Rioja española.
Mazapán de la Rosa, variedad de mazapán fabricado por la empresa De la Rosa S.A.
Mazapán, conjunto musical infantil chileno.